Tornitz ist der Name zweier Orte in Deutschland:

 Ortsteil Tornitz der Stadt Barby in Sachsen-Anhalt, siehe Tornitz (Barby)
 Ortsteil Tornitz der Stadt Vetschau/Spreewald in Brandenburg, siehe Tornitz (Vetschau/Spreewald)